Halenchus är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Halenchus i familjen Neotylenchidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Halenchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Halenchus